Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Władimirowicz Panow (ur. 1975) – rosyjski piłkarz
 Boris Panow (1910-1962) – radziecki działacz partyjny
 Konstantin Panow (ur. 1980) – rosyjski hokeista
 Michaił Panow (1901-1979) – radziecki  generał
 Nikołaj Panow (ur. 1890) – radziecki działacz partyjny
 Paweł Panow (ur. 1950) – bułgarski piłkarz i trener piłkarski